Bosnisch oder bosnisch steht für:

 die Bosnische Sprache
 den heutigen Staat Bosnien-Herzegowina
 seine Staatsbürger, die Bosnier
 die historische Region Bosnien

Siehe auch:

 Bosniakisch